Il doppio  dello  Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Diego Álvarez e Carlos Poch-Gradin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Pere Riba e Santiago Ventura hanno battuto in finale 6–2, 6–2, Marcelo Demoliner e Rodrigo Guidolin.

Teste di serie 

  Jonathan Marray /  Jamie Murray (quarti di finale)
  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

  Pere Riba /  Santiago Ventura (campioni)
  Marcelo Demoliner /  Rodrigo Guidolin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2010